Frühling steht für:
 Frühling, eine Jahreszeit
 Frühling (Munch), ein Gemälde von Edvard Munch (1889)
 Frühling (Rachmaninow), eine Kantate von  Sergej Rachmaninow (1902)
 Frühling (Lehár), eine Operette von Franz Lehár (1922)
 Frühling (Fernsehserie), deutsche Fernsehfilmreihe (ab 2010)

Frühling ist der Name folgender Orte:
 Frühling (Altenmarkt an der Alz), Weiler der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Frühling (Traunreut), Ortsteil von Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

Frühling ist der Familienname folgender Personen:
 August Frühling (1847–1910), deutscher Bauingenieur 

 Claire Frühling-Gerlach (1910–1994), deutsche Konzertsängerin und Hochschullehrerin
 Emma Frühling (1867–1936), deutsche Schauspielerin
 Heinrich Johann Carl Frühling (1839–1912), deutscher Architekt 
 Ludwig Frühling (Heinrich Gottlieb Louis Frühling; 1833–1906), deutscher Architekt
 Otto Frühling (1849–1919), deutscher Architekt
 Tim Frühling (* 1975), deutscher Moderator

Siehe auch:

 Arabischer Frühling
 Damaszener Frühling
 Der Frühling
 Ein Frühling
 Es ist Frühling
 Frieling
 Friling
 Frilling
 Frühling der Barbaren
 Frühlings-Händelwurz
 Irischer Frühling
 Kroatischer Frühling
 Prager Frühling